Божидар Враницки (Сплит, 1903 — Сплит, 1980) је био југословенски и хрватски глумац и певач.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1961. || Степенице храбрости  || Доктор
|-
| 1964. || Лито виловито  || Фотограф
|-
| 1967. || Палма међу палмама  || Господин у базену
|-
| 1969. || Недјеља || Путник у аутобусу
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Вело мисто (ТВ серија) || Доктор на регрутацији
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1903.
Умрли 1980.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Сплићани
Југословенски певачи
Хрватски певачи